Чијетла има више значења:

 Општина Чијетла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чијетла (Чијетла, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику